Le Portique est une revue de philosophie et de sciences humaines ;
Le Portique est le nom d'un centre d'art contemporain au Havre.